

Patronyme
 Antoine Blaise Crousillat (1814-1899), félibre (poète provençal)
 Marc Crousillat (1960-2022), joueur de water-polo français.
 Michel Crousillat (1962-), joueur de water-polo français.
 Camille Crousillat (1990-), joueuse française de volley-ball.
 Ugo Crousillat (1990-), joueur de water-polo franco-monténégrin.

Homonymie
Homonymie de patronyme